L'université Tichrine (en  ) est une université publique syrienne située a Lattaquié et membre de l'Union des universités de la Méditerranée.

Historique

Références

Liens externes 

Tichrine
Établissement scolaire fondé en 1971